Варавва — біблійний персонаж, злочинець, звільнений Понтієм Пілатом з нагоди святкування юдейським народом свята Пасхи.

 Варавва Григорій Петрович (1884—1937) — письменник, художник, громадський діяч.
 Варавва Іван Федорович (1925—2005) — український поет з Кубані.
 Варрава Микита Савич (бл. 1870—1939) — бандурист; учасник антибільшовицького руху в складі Кубанської армії.
 Варавва Олексій Петрович (1882—1967) — український поет.
 Варавва Петро Федорович (1857— після 1920) — підполковник Армії УНР.

Див. також 
 Варава
 Варрава

Інше 

 «Варавва» — роман 1950 року Пера Лагерквіста.
 «Варавва» — шведський фільм режисера Альфа Шеберґа за однойменним романом Пера Лагерквіста, 1953.
 «Варавва» — італо-американський пеплум режисера Річарда Флейшера, 1961.

Прізвища